SR2 peut faire référence à :
 SR 2 KulturRadio, une station de radio,
 SR-2 Veresk, un pistolet mitrailleur,
 SR2, un compresseur de données utilisant un algorithme de tri de symboles
 Signaux SR2 rappelant l'espacement à respecter entre véhicules en France